R116 ou R-116 peut faire référence à :
 Hexafluoroéthane, selon la liste de réfrigérants ;
 Route québécoise 116 (R-116), reliant Longueuil à Lévis.